Es gibt in Kanada eine erhebliche Zahl von verschwundenen oder ermordeten Frauen und Mädchen aus der indigenen Bevölkerung. Das Thema Verschwundene indigene Frauen erhielt mit dem Amtsantritt der Regierung Justin Trudeau im November 2015 unter den innenpolitischen Aufgaben des Landes einen Vorrang. Bereits die Vorgängerregierung hatte eine Untersuchung durch die nationale Polizei RCMP in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse 2014 veröffentlicht wurden. Demnach waren 1017 autochthone Frauen zwischen 1980 und 2012 ermordet worden, weitere 164 sind spurlos verschwunden. Die Zahlen nur für 2013/2014 liegen bei 32 Toten und 11 Verschwundenen. Fachleute bezeichnen diese Zahlen als die Spitze eines Eisbergs; auch die heutigen Politiker gehen davon aus, dass die Zahlen zu gering angegeben sind.

Vorgehen der Regierung und Resonanz 
Trudeau initiierte nach Amtsantritt Anhörungen, insbesondere mit Vertretern der First Nations, Opferfamilien und mit Frauenverbänden. In der Folge wurde im Mai 2016 eine umfassende Untersuchung des Problems beschlossen. Anfang August 2016 wurde ein Untersuchungsausschuss eingerichtet, seine Aufgaben wurden festgelegt, die fünf Repräsentanten (Commissioner) wurden ernannt und Gelder bereitgestellt. Zuständig für Indianerangelegenheiten und Entwicklung des Nordens im Kabinett ist Ministerin Carolyn Bennett. Die Konstituierung des Ausschusses fand ein zustimmendes Medienecho, es schien, als hätte das Land auf einen solchen Anstoß dringend gewartet. Kanada, das sich zu den herausragenden Sprechern weltweiter Menschenrechte zählt, hatte demnach jahrzehntelang aus Gründen des Rassismus, des Sexismus und eines bis heute fortwirkenden Kolonialismus ignoriert.

Die Vertretung indigener Frauen Kanadas (Association des femmes autochtones du Canada, AFAC – Native Women’s Association of Canada NWAC) begrüßte die Initiative des Kabinetts Trudeau und versicherte ihre Unterstützung. Seit 2005 hatte der Verein sich für dieses Anliegen eingesetzt. Die Präsidentin Dawn Lavell-Harvard stellte auf einer Pressekonferenz am 3. August 2016 in Begleitung der Vertreter weiterer Menschenrechts- und Indigenen-Organisationen, darunter Amnesty International Canada und Kairos: Canadian Ecumenical Justice Initiatives zehn Kernprobleme fest, welche die Kommission untersuchen sollte. Sie benannte vier noch nicht angesprochene Problemfelder, darunter Vorgänge, welche unter die Souveränität der Provinzen fallen, auf welche die Bundesregierung wenig Einfluss hat. Auch das Verhältnis zu den Justizorganen, welche bisher in solchen Fällen Entscheidungen getroffen haben, muss ihrer Meinung nach noch definiert werden.

Die Untersuchungskommission 
Die National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls (MMIW) - Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées sollte von September 2016 bis Ende 2018 landesweit arbeiten. Sie war regierungsunabhängig, keinen Weisungen unterworfen, durfte Zeugen verhören, Beweise erheben und betrieb eine eigene Öffentlichkeitsarbeit. Sie hat ausdrücklich keine richterlichen Aufgaben. Das ist jedoch umstritten, da viele Opferfamilien sich eine Revision bisheriger Entscheidungen zu Verschwundenen wünschen. Sie befürchten, dass ein rechtlich bedenkliches Verhalten der Polizei und anderer Behörden in bestimmten Fällen unter der jetzigen Vorgabe niemals aufgeklärt werden wird.

Die Kommission erfüllte ihre Aufgabe unabhängig von anderen Behörden; gleichwohl lag es in der Sache begründet, dass vor allem mit Polizei-, Sozial-, Jugend- und Justizbehörden zusammengearbeitet werden musste, um Versäumnisse der Vergangenheit und die Gründe dafür festzustellen und deren Arbeit besser auf die Bedürfnisse der Opferfamilien auszurichten. Die Regierung der Provinz Quebec hatte bereits im August 2016 angeordnet, dass die Provinzialbehörden der Kommission zu Auskünften verpflichtet seien; es wurde damit gerechnet, dass weitere Provinzen folgen.

Umstritten ist, ob es auch eigene, zusätzliche Untersuchungen auf der Provinzebene geben soll. In der meistbetroffenen Provinz Quebec hat die Regierung dies bislang abgelehnt und stieß damit auf Widerstand von indigenen Gruppierungen.

Die Kommission ließ ihren Auftrag 2017 erweitern; neben verschwundenen Frauen und Mädchen werden nunmehr auch die Schicksale verschwundener LGBT-Menschen untersucht.

Probleme 
Eine wesentliche Aufgabe wird es sein, Hinterbliebene der Opfer ausfindig zu machen, mit ihnen Gespräche zu führen, ihre Erfahrungen zu erheben. Die Opferverbände und einzelne Opferfamilien wurden deshalb bei der Vorbereitung des Ausschusses bis August 2016 umfassend beteiligt. Eine seitdem ständig geschaltete Telefonleitung solle es Angehörigen ermöglichen, ihre Trauer und weitere intensive Gefühle, z. B. Wut auf bisher vergeblich mit Anzeigen befasste Dienststellen, auszusprechen. Die Regierung warnt zugleich mit der Einrichtung des Ausschusses nachdrücklich vor der Gefahr der Retraumatisierung von Angehörigen. Die Vorarbeiten einer Wahrheits- und Versöhnungskommission zu diesem Thema aus der ersten Jahreshälfte 2016 werden einbezogen; in dieser Zeit hatte es landesweit 18 Versammlungen mit 2000 Opfer-Angehörigen gegeben. Der Auftrag nimmt ferner Bezug auf UN-Beschlüsse zur Lage der Frauen und auf entsprechende Aussagen der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte.

Ausstattung und Ergebnisse 

Die Leitung der fünfköpfigen Kommission hatte Marion Buller, bisher Richterin am Provinzialgericht in British Columbia, aus dem Stamm der Mistawasis. Der Abschlussbericht erschien 2019.

Das Budget der Untersuchungskommission war bis Ende 2018 mit 53,86 Million Dollar dotiert. Weitere 16,17 Million Dollar für vier Jahre stellte die Bundesregierung für die unmittelbare Trauer- und Erinnerungsarbeit mit den Opferfamilien bereit, unabhängig von der Arbeit der Kommission.

Bis zuletzt hatten sich 2380 Familien oder Überlebende, sonstige Experten oder Zeitzeugen bei der Kommission gemeldet. Es hat 15 öffentliche Anhörungen Betroffener im ganzen Land gegeben.

Das Ergebnis wurde am 3. Juni 2019 vorgestellt und Premierminister Trudeau überreicht. Es ist in beiden Landessprachen auf 1200 Seiten online lesbar. Der Report verlangt 231 institutionelle, dringliche Änderungen auf allen staatlichen Ebenen, insbesondere bei der Justiz, um die Lage zu verbessern. 25 % aller Morde an Frauen in Kanada werden an Indigenen verübt. Für die Provinz Quebec gibt es einen separaten Bericht, weitere für besondere Sachverhalte.

Siehe auch 
 Helen Betty Osborne, ein typisches Opfer, insbes. im Blick auf das Versagen von Polizei und Justiz
 Verschwundene indigene Frauen in den USA

Literatur 
 Pamela Palmater: Canada: “As Long as the Grass Grows and Rivers Flow.” In A Bold Vision: Women Leaders Imagining Canada’s Future. Hg. A Bold Vision Steering Committee. Vorwort Roberta Bondar. Women’s Network, Charlottetown 2014
 Pamela Palmater: Genocide, Indian Policy and the Legislated Elimination of Indians in Canada. Aboriginal Policy Studies 3:3, 2014, S. 27–54 (gegen die Indigenen-Politik der Harper-Regierung). Hg. University of Alberta, Faculty of native studies. online
 Emmanuelle Walter: Stolen Sisters. The Story of Two Missing Girls, Their Families, and How Canada Has Failed Indigenous Women. Übers. aus dem Französischen Susan Ouriou, Christelle Morelli. HarperCollins Canada, Toronto 2015 (Soeurs volées. Enquête sur un féminicide au Canada. Lux, Montreal 2014)
 Allison Hargreaves: Violence Against Indigenous Women. Literature, Activism, Resistance. Wilfrid Laurier University Press, 2017 (das Buch erhielt den Gabrielle-Roy-Preis)
 Kerstin Knopf: The “Stolen Sisters”, Info-Kasten, in: Ursula Lehmkuhl Hg.: Länderbericht Kanada. Bundeszentrale für politische Bildung BpB, Bonn 2018, S. 225f. (in Deutsch)
 Kim Anderson, Maria Campbell, Christi Belcourt Hgg.: Keetsahnak: Our Missing and Murdered Indigenous Sisters. University of Alberta Press, 2018 (27 Autoren)

Film 
 Unnatural and accidental, Film von Carl Bessai, 2006, 90 min. Der Film beruht auf einem Drama der Métis-Autorin Marie Clements, welches reale Begebenheiten in Vancouver darstellt (die Robert-Pickton-Serienmorde).

Weblinks 
 Amtliche Website des Projekts: Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées FFADA - National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls MMIWG, 2017
 Seite der kanadischen Regierung, Indigenous and Northern Affairs Canada (Ministerium für indigene Angelegenheiten und für den hohen Norden), Projektbeschreibung, wahlweise in jeder Landessprache.
 Marion Buller, B.C. First Nations judge, to lead MMIW inquiry, 3. August 2016, CBC
 Une juge autochtone présidera l'enquête sur les femmes autochtones tuées ou disparues, Radio Canada, 3. August 2016
 Concerns linger as Ottawa launches missing, murdered indigenous women inquiry, The Globe and Mail,  3. August 2016
 Ein Fall von 2014, auf der Site der Gesellschaft für bedrohte Völker. Nicht aktuell in Bezug auf die politischen Initiativen von 2016, aber sehr anschaulich
 Justice for Missing and Murdered Indigenous Women. Graswurzelbewegung im Großraum Montréal: Abriss der Kämpfe von 2006 bis heute
 Stolen Sisters Awareness Movement. Sie setzen sich auch für verschwundene indigene Männer und Jungen ein, auch wenn deren Anzahl deutlich geringer ist (650 Personen seit den 1950er Jahren)
 Their Spirits Live Within Us. 28th Annual Women’s Memorial March 2018, jährlich am 14. Februar stattfindender Aufzug in vielen kanadischen Städten; 2018 in Vancouver
 The Legacy of Helen Betty Osborne. Catalyst for Change of the Justice System. Darin: “While Aboriginal People comprise 11.8% of Manitoba’s population, they represent at least 50% of the province’s prison population.”

Notizen 

Gewalt gegen Frauen
Sexismus
Kriminalfall
Diskriminierung
First Nations
Politik (Kanada)
Indigene Völker
Gesellschaft (Kanada)
Geschichte Kanadas